

Sources 

 .
 .
 .

161